Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chris Wilkinson che ha battuto in finale Christian Saceanu 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Jeremy Bates (secondo turno)
 Mark Petchey (semifinali)
 Dick Norman (secondo turno)
 Chris Wilkinson (Campione)

 Arne Thoms (semifinali)
 Diego Nargiso (quarti di finale)
 Lionnel Barthez (primo turno)
 Tim Henman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 1995